Skałka kan syfta på följande platser:

Polen 

 Skałka (berg i Polen), Lillpolens vojvodskap, Powiat nowosądecki,

Tjeckien 

 Skałka (berg i Tjeckien), Hradec Králové, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar